Zamboanga steht für verschiedene geographische Objekte im Westen der Insel Mindanao auf den Philippinen:

 Zamboanga Peninsula, eine Halbinsel und eine Region
 Zamboanga City, eine Stadt
 Zamboanga (Provinz), eine ehemalige Provinz
 Zamboanga del Norte, eine Provinz
 Zamboanga del Sur, eine Provinz
 Zamboanga Sibugay, eine Provinz
 Republik Zamboanga, ein ehemaliger Staat (1899–1903)